O João Paulo é um bairro que está localizado na Zona Leste de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. Recebeu este nome pelo fato de ter sido fundado no ano de 1992, no qual nasceu o filho do sub-secretário de planejamento do estado na época Paulo Jacob.

Dados do bairro 
 População: 15.462 moradores (estimativa)

Transportes 
João Paulo é servido pela empresa de ônibus Global Green, com a linha 208

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Joao Paulo
Zona Leste de Manaus